Beikircher ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Beikircher (1906–1979), Elektrotechniker
 Alban Beikircher (* 1968), italienischer Violinist
 Georg Beikircher (* 1963), italienischer Bobsportler
 Gustav Beikircher (1879–1953), Mechaniker, Turbinenbauer, Fotograf, Autofachmann der ersten Stunde sowie Maschinenfabrikant 
 Hugo Beikircher (* 1942), italienischer Altphilologe
 Ivo Ingram Beikircher (1937–2022), Südtiroler Sänger, Komponist und Schriftsteller
 Josef Beikircher (1850–1925), Südtiroler Industrieller in Österreich-Ungarn
 Konrad Beikircher (* 1945), italienischer Kabarettist und Musiker
 Lukas Beikircher (* 1970), deutsch-italienischer Dirigent